Faizabad Airport är en flygplats i Indien.   Den ligger i distriktet Faizābād och delstaten Uttar Pradesh, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden New Delhi. Faizabad Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Faizabad Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Faizabad Airport. Runt Faizabad Airport är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Faizabad,  km norr om Faizabad Airport. Trakten runt Faizabad Airport består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Uttar Pradesh